Ел Мастранто има више значења:

 Ел Мастранто (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мастранто (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мастранто (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мастранто (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мастранто (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мастранто (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мастранто (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мастранто (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Мастранто (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику